Bobrovecká dolina je název dvou údolí na Slovensku:

 Bobrovecká dolina (Podtatranská brázda) – údolí v Podtatranské brázdě a v severní části Západních Tater
 Bobrovecká dolina (Západní Tatry) – údolí v jižní části Západních Tater